Mesut Bakkal - allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Otman Bakkal - ex calciatore olandese di origini marocchine

Voci correlate 
 Bakkali